Дженоа может означать:
 Дженоа — профессиональный футбольный клуб из Генуи, Италия.

Топонимы 
  — штат Виктория, Австралия.
  — штат Арканзас, США.
  — город, штат Висконсин, США.
  — деревня, штат Висконсин, США.
  — штат Иллинойс, США.
  — штат Колорадо, США.
  — штат Миннесота, США.
  — штат Небраска, США.
  — штат Невада, США.
  — штат Нью-Йорк, США.
  — штат Огайо, США.

См. также